Juan Cruz peut désigner :

 Álvaro Juan Cruz Armada, footballeur espagnol
 Juan Carlos Cruz (né en 1978), joueur de baseball dominicain
 Juan Cruz , réalisateur espagnol de films
 Juan Cruz Ruiz, rédacteur espagnol